Kateel, cours d'eau en Alaska
  , ville en Inde